Englands fotbollslandslag kan avse
Englands herrlandslag i fotboll
Englands U21-herrlandslag i fotboll
Englands U19-herrlandslag i fotboll
Englands damlandslag i fotboll